Aszód steht für:

 Aszód, Stadt im Komitat Pest, Ungarn
 Kreis Aszód, Kreis im Komitat Pest, Ungarn
 Kleingebiet Aszód, bis 2012 bestehende Verwaltungseinheit in Ungarn